Arianna Lazzarini (1976), femme politique italienne ;
 Elisabetta Lazzarini (1662-1729), peintre italienne ;
 Giovanni Andrea Lazzarini (1710-1801), architecte, écrivain et peintre italien baroque et rococo actif au  ;
 Giulia Lazzarini (1934-), actrice italienne ;
 Gregorio Lazzarini (1655-1730), peintre vénitien baroque, frère de Elisabetta Lazzarini.

Patronyme italien